Oligoryzomys е род дребни гризачи от семейство Хомякови. Разпространени са в Латинска Америка от Мексико до остров Огнена земя. Родът е представен от 17 вида.

В Аржентина и Чили видът Oligoryzomys longicaudatus както и други членове на рода са резервоар на хантавируси и по-специално на вида Andes virus (ANDV).

Видове 
 Oligoryzomys andinus
 Oligoryzomys arenalis
 Oligoryzomys brendae
 Oligoryzomys chacoensis
 Oligoryzomys destructor
 Oligoryzomys flavescens
 Oligoryzomys fornesi
 Oligoryzomys fulvescens
 Oligoryzomys griseolus
 Oligoryzomys longicaudatus
 Oligoryzomys magellanicus
 Oligoryzomys microtis
 Oligoryzomys moojeni
 Oligoryzomys nigripes
 Oligoryzomys rupestris
 Oligoryzomys stramineus
 Oligoryzomys vegetus
 †Oligoryzomys victus

Литература 
 Musser, G.G. and Carleton, M.D. 2005. Superfamily Muroidea. Pp. 894–1531 in Wilson, D.E. and Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 978-0-8018-8221-0

Източници 

Sigmodontinae